

Metrologia 
 Furlong – misura di distanza appartenente al Sistema imperiale britannico e al Sistema consuetudinario USA e non riconosciuta dal Sistema internazionale di unità di misura

Persone 
 Charles W. Furlong (1874-1967) – scrittore, pittore e fotografo statunitense
 Darnell Furlong (1995) – calciatore inglese
 Edward Furlong (1977) – attore statunitense
 Guillermo Furlong (1889-1974) – storico argentino
 Noel Furlong (1937-2021) – giocatore di poker irlandese
 Óscar Furlong (1927-2018) – cestista argentino
 Rob Furlong (1976) – militare canadese
 Tadhg Furlong (1992) – rugbista a 15 irlandese 
 Wilhelmina Weber Furlong (1878-1962) – pittrice tedesca-statunitense